ZOL steht für:
 ZOL Zimbabwe, Internetserviceprovider in Simbabwe
 Zeitgeschichte-online, Portal für zeithistorische Geschichtsforschung
 Zervakis & Opdenhövel. Live., Fernsehsendung bei ProSieben

ZoL steht für:
 ZFS on Linux, Dateisystem unter Linux, siehe ZFS (Dateisystem) #OpenZFS

Zol ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Zol (1908–1943), italienischer Partisanenkommandeur und Antifaschist
 Vijay Zol (* 1994), indischer Kricketspieler bei Royal Challengers Bangalore

Siehe auch:
 Zoll

Abkürzung